Lijst van Groningers kan verwijzen naar:

 Lijst van Groningers (stad)
 Lijst van Groningers (provincie)